Op Roland Garros 1995 speelden de vrouwen in het vrouwendubbelspel van 29 mei tot en met 11 juni 1995.

Het toernooi werd gewonnen door het als tweede geplaatste duo Gigi Fernández / Natallja Zverava die in de finale het eerste reekshoofd, het koppel Jana Novotná en Arantxa Sánchez Vicario, versloegen in drie sets. Het was hun dertigste gezamenlijke titel, waarvan tien in de grandslamtoernooien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 1995